Панкратовский — название населённых пунктов в России:
 Панкратовский — посёлок в Аннинском районе Воронежской области.
 Панкратовский — хутор в Оренбургском районе Оренбургской области.

См. также 
 Панкратов